Absatz steht für:
 den Teil eines Textes:
 Absatz (Text), ein Textabschnitt (lat. Passus)
 Gliederungsebene bei Gesetzestexten, siehe Paragraph
 den Vertrieb einer Leistung
 Vertrieb
kurz für Absatzwirtschaft, ein betrieblicher Teilbereich und Teilgebiet der Betriebswirtschaft, das sich mit dem Verkauf der Produkte beschäftigt
 die Menge verkaufter Produkte, siehe Absatzvolumen
 sonstige Sachverhalte:
 Ablagerung fester Teilchen aus Flüssigkeiten oder Gasen, siehe Sedimentation
 Zwischenpodest bei einer Treppe, siehe Treppenabsatz
 Absatz (Schuh)

Siehe auch:
 Absätzigkeit